HPR est un sigle qui peut désigner :
 Hydroacoustic position reference, un système permettant de mesurer la position relative entre un émetteur et un récepteur sous l'eau ;
 Host-plant resistance (en français, résistance des plantes-hôtes), des adaptations qui ont évolué chez les plantes pour améliorer leur survie et leur reproduction en réduisant l'impact des herbivores ;
 hydroxypyruvate réductase, une enzyme qui intervient notamment chez les plantes dans la photorespiration au sein des peroxysomes.

Voir aussi 
 HPR-1000, un réacteur nucléaire à eau pressurisée chinois